Желча — название географических объектов в России:

 Желча — река в Псковской области, впадает в Чудское озеро.
 Желча — деревня в Гдовском районе Псковской области.